Rhoicissus — род цветковых растений семейства Виноградовые подсемейства Vitoideae.

Произрастает на юге Африки. Листья некоторых видов используются в традиционной медицине.

Виды 
По данным The Plant List:
 Rhoicissus digitata (L. f.) Gilg & M. Brandt
 Rhoicissus dimidiata (Thunb.) Gilg & M. Brandt
 Rhoicissus microphylla (Turcz.) Gilg & M. Brandt
 Rhoicissus pauciflora (Burch. ex DC.) Planch.
 Rhoicissus revoilii Planch.
 Rhoicissus sericea (Eckl. & Zeyh.) Planch.
 Rhoicissus thunbergii (Eckl. & Zeyh.) Planch.
 Rhoicissus tomentosa (Lam.) Wild & R.B. Drumm.
 Rhoicissus tridentata (L. f.) Wild & R.B. Drumm.

Примечания 

Виноградовые
Флора Африки